Пали (скіфи)
Пали (династія)